Läuferstein steht für:

 den obereren, beweglichen Mühlstein, siehe Mahlgang#Bauweise
 einen längs eingemauerten Ziegel eines Mauerwerks, siehe Mauerwerksverband #Grundlegende Begriffe
 einen Grenzstein in sehr langen Grenzen